Artemisia Gentileschi (1593-v. 1656), peintre italienne ;
 Orazio Gentileschi (1563-1639), peintre italien.

Voir aussi 
 (14831) Gentileschi, astéroïde